Séries de desenho animado
 George of the Jungle  — série de desenho animado estadunidense produzida em 1967
 George of the Jungle — série de desenho animado canadiana produzida de 2007 a 2008, sendo um remake da série citada acima

 Filmes
 George of the Jungle (filme) — filme estadunidense de 1997
 George of the Jungle 2 — filme estadunidense de 2003, sequência do filme citado acima

Desambiguações de cinema